ZOB steht als Abkürzung für:
 Zentraler Objektschutz Berlin, alter Name der Wachpolizei
 Zentraler Omnibus-Bahnhof, auch Busbahnhof

ŻOB steht als Abkürzung für:
 Żydowska Organizacja Bojowa (polnisch), eine Jüdische Kampforganisation im Warschauer Ghetto

Abkürzung